Osoby:
 Herbert Kund – niemiecki oficer
 Richard Kund – niemiecki oficer
 Willi Kund – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Kundl
 Kunt
 Radha Kund